Терциани () — итальянская фамилия. Известные носители — представители музыкального рода Терциани:
 Терциани, Густаво (1813—1837) — композитор, сын Пьетро Терциани.
 Терциани, Пьетро (1763—1831) — композитор.
 Терциани, Рафаэле (1860—1928) — композитор и дирижёр, сын Эудженио Терциани.
 Терциани, Эудженио (1824—1889) — композитор и музыкальный педагог, сын Пьетро Терциани.

Примечания